Каттарогас () в примерном переводе с языка сенека означает «дурно пахнущие речные берега». Как топоним, Каттарогас распространён в американском штате Нью-Йорк.

Штат Нью-Йорк
 Каттарогас — округ.
  — деревня.
  — река.
 Каттарогас — индейская резервация народа сенека.
  — в округе Каттарогас.
  — в округе Чотока.
  — в округе Эри.

См. также
  — нью-йоркская компания по производству ножей, существовала с 1886 по 1963 год.